Чемпіонат Шотландії з футболу 2022—2023 — 126-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Шотландії. Стартував 30 липня 2022 року та фінішує 28 травня 2023 року.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Клуби та стадіони

Турнірна таблиця

Результати матчів

1–22 тури

23–33 тури

Лідери чемпіонату

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Прем'єр-Ліга Шотландії на soccerway 

2023
Шотландія
Шотландія
2022 у британському спорті
2023 у британському спорті